David Eriksson kan avse någon av följande personer:
David Erikson (1899–1973), skådespelare 
David Ericsson (född 1958), författare